Ha avuto un'esperienza anche come giocatore professionista di Indoor Soccer nella Major Arena Soccer League
.

Carriera

Gli inizi 
Dopo essersi messo in mostra nel Pomezia, nel 2004 Zani si trasferisce alla Roma in Serie A dove rimane per due stagioni. Nel 2006 scende in Serie A2 accordandosi con la Virtus Benevento. Nel 2007 passa all'Albano, successivamente nel 2008 si trasferisce al Matera, formazione di Serie B del presidente Francesco Tamburrino, dove divide la porta con Fabio Volpe e Vincenzo Laviola.

La lenta discesa
Dopo un inizio di carriera fra società di buon livello e le convocazioni in nazionale under 21, con il passare degli anni Zani si ritrova ad accasarsi, in società sempre più piccole, fino a ritrovarsi a giocare nel 2009 in C2 con il Futsal Ostia, non ritrovando mai l'opportunità di rimettersi in gioco ad alti livelli. Nel 2011, viene ingaggiato a stagione già iniziata dalla Lodigiani, dove divide la porta con Maurizio Licata, a fine stagione vincerà insieme ai suoi compagni il campionato di C2.  Nella stagione successiva, dopo l'acquisto di Domenico Giannone, si trasferisce in prestito all'Acquedotto in Serie B, non rientrando più nei piani societari della Lodigiani.
Nell'Acquedotto del presidente Chilelli, Zani rimane sola mezza stagione, non trovando quasi mai spazio nella squadra, così il portiere ritorna alla Lodigiani di patron Bocci, dove decide consensualmente di lasciare il team e ripartire dalla C2 con il Futsal Ostia.

Indoor soccer
Nel 2014, gli viene offerta la possibilità di fare un provino a Detroit per i Waza Flo, Zani coglie subito l'occasione e dopo la prova, durata tre giorni , la società decide di prenderlo, offrendogli un contratto da professionista e la possibilità di rimettersi in gioco ad altissimi livelli.

Il ritorno in Italia
Dopo l'esperienza americana fa ritorno in Italia (Marzo 2015), dove decide di accettare l'offerta del Lido di Ostia, dividendo la porta con il giovane portiere Paradiso.

Palmarès

Club

Competizioni regionali 
Campionato di Serie C2:1
Lodigiani: 2011-12

Note

Collegamenti esterni